Le terme biohazard est utilisé dans divers domaines :
 Biohazard est le symbole du danger biologique : un cercle surmonté de trois croissants sur fond jaune ;
 Biohazard est un groupe de metal hardcore, dont le premier album studio porte le même nom ;
 Biohazard est l'éditeur originel du jeu de rôle Blue Planet ;
 Bio Hazard est le nom original japonais de la franchise Resident Evil, il s'agit du titre du premier jeu Resident Evil sorti le 22 mars 1996 sur PlayStation ;
 Biohazard est un film américain réalisé par Fred Olen Ray en 1985;
 Biohazard est un EP de rap français du rappeur Sirap ;
 Biohazard est un film bulgare réalisé par Christian Ivanov en 2019.